Kašpárek může být:

 Kašpárek – komická postava z loutkového divadla

příjmení osob
 viz Kašpárek (příjmení)

v kultuře
 Kašpárek v rohlíku – jihočeská hudební a divadelní skupina
 Kašpárek (film, Francie, 1980) – francouzský film z roku 1980
 Kašpárek (film, ČSSR, 1980) – český video film z roku 1980
 Kašpárek kouzelníkem – český film z roku 1927
 Kašpárek, Honza a drak – český večerníček
 Kašpárek, Honza a ti druzí – český večerníček
 Kašpárek (román) – román F. X. Svobody, který byl použit jako předloha k filmu Roztomilý člověk

Reference